Die Snookerweltmeisterschaft 1947 war ein Turnier, das in der Leicester Square Hall in London, England ausgetragen wurde.

Es war die erste Weltmeisterschaft, die ohne den 15-fachen Seriensieger und Titelverteidiger Joe Davis stattfand. Erstmals standen sich im Finale der Schotte Walter Donaldson und der Engländer Fred Davis, jüngerer Bruder von Joe Davis, gegenüber. Als erster Nichtengländer konnte Donaldson sich mit einem 82:63-Sieg den Titel erkämpfen. Das höchste Break erzielte Fred Davis mit 135 Punkten.

Zum ersten Mal trat der spätere 8-fache Weltmeister (1957 bis 1968) John Pulman bei diesem Wettbewerb in Erscheinung. Er verlor sein Erstrundenspiel in der Qualifikation jedoch mit 14:21 gegen Albert Brown. Der  Neuseeländer Clark McConachy nahm nach 1932 zum zweiten Mal teil, verlor jedoch sein Erstrundenspiel gegen Davis deutlich mit 20:53.

Hauptrunde

Qualifikation 

Anmerkungen
 *1 kl = kampflos gewonnen

Einzelnachweise 

1947
Snookerveranstaltung 1947
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster